

Населені пункти та їхні частини
 Тарново — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тарново — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Тарново — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Тарново — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Тарново — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Тарново — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Тарново — село в гміні Сухань Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Тарново — частина села Старе Хойно в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Тарново — частина села Войцехово в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Тарново — осада в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Тарново — осада в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки